Појам непрекидност може да се односи на:
 Непрекидност функције у математици;
 Колмогорова теорема непрекидности